Чемпіонат Ірландії з футболу 2017 — 97-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона втретє здобув Корк Сіті.

Прем'єр-дивізіон

Клуби

Турнірна таблиця 

  

 

 

 
  
  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Тури 1-22

Тури 23-33

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Перший Дивізіон

Турнірна таблиця 

 

 

Позначення:

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Перший дивізіон Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2017
Ірландія